Bachmann heeft meerdere betekenissen:
 Bachmann Branchline, een merk van modeltreinen
 Bachmann Industries, een fabrikant van modeltreinen
 Bundel van Bachmann, een bundel van atriaal myocard die de voorwand van het linkeratrium van het hart verbindt met het rechteratrium
 Gomberg-Bachmann-reactie, een aryl-aryl koppelingsmethode via diazoniumzouten

Personen 
 Arthur Bachmann (1922-1983), Zwitsers leraar, jurist en politicus
 August Bachmann (1652-1723), Duits dokter en botanicus
 Carl G. Bachmann (1890-1980), Amerikaans politicus
 Franz Ewald Theodor Bachmann (1850-1937), Duits dokter en natuurvorser
 Ingeborg Bachmann (1926-1973), Oostenrijks schrijfster
 John Bachmann (1814-1896), Zwitsers-Amerikaans lithograaf
 Josef Bachmann (1944-1970), Duits moordenaar
 Kurt Bachmann (1936), Filipijns basketbalspeler
 Kurt Bachmann (1909-1997), Duits politicus
 Michele Bachmann (1956), Amerikaans politica
 Niklaus Franz von Bachmann (1740-1831), Zwitsers militair
 Paul Gustav Heinrich Bachmann (1837-1920), Duits wiskundige
 Ramona Bachmann (1990), Zwitsers voetbalster
 Tina Bachmann (1978), Duits hockeyster
 Tina Bachmann (1986), Duits biatlete
 Werner Emmanuel Bachmann (1901-1951), Amerikaans chemicus

Zie ook 
 Bachman (doorverwijspagina)
 Bachmanning, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk